

Вотер-Веллі — місто, штат Кентуккі
 Вотер-Веллі — місто, штат Міссісіпі